La république de Gambie est un pays d'Afrique de l'Ouest.
 L'époque monarchique de ce pays (1965-1970) fait l'objet d'un article distinct : Gambie (royaume du Commonwealth).
 Le fleuve Gambie traverse ce pays.